Schweiziske Super League eller Raiffeisen Super League er den højest rangerede fodboldliga i Schweiz. Super League er den 13. bedste liga rangeret efter UEFAs koefficientsystem, hvor holdenes kampe i internationale turneringer afgør rangeringen.

Forskellige navne igennem årerne

Tabel over vindere

Vundne titler

Se også 
 Ligasystemet i schweizisk fodbold

Etableret i 1897
Fodboldligaer
Super League